Imię i nazwisko Wiktor Krawczenko nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:

 Wiktor Andriejewicz Krawczenko (1905-1966) – radziecki dyplomata, zbieg do USA
 Wiktor Piotrowicz Krawczenko (ur. 1941) – radziecki lekkoatleta, medalista olimpijski